Janez Standinath, ljubljanski župan v 16. stoletju, † 1527.

Janez Standinath je bil trgovec. Deloval naj bi tudi kot mestni sodnik, cerkveni ključar idr. Župan Ljubljane naj bi bil med letoma 1518 in 1520, ko ga je nasledil Volk Posch.

Viri 
 Spletna stran MOL

Rojeni v 15. stoletju
Umrli leta 1527
Župani Ljubljane